Томатлан има више значења:

 Општина Томатлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Томатлан (Томатлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Томатлан (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Томатлан (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Томатлан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Томатлан (Томатлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику